AEGON Classic 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu AEGON Classic rozgrywany w dniach 11–17 czerwca 2012 roku w Birmingham na kortach trawiastych o puli nagród 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Anglii